Moskovskij è un toponimo che può riferirsi a:
Moskovskij: città dell'oblast' di Mosca;
Moskovskij: città tagika capoluogo del distretto di Hamadoni, nella provincia di Chatlon;
Moškovskij: rajon (distretto) dell'oblast' di Novosibirsk.

Pagine correlate 
 Mosca 
 Moskovskij rajon
 Moskovskaja